Cmentarz parafialny w Cerekwicy (stary)
 Cmentarz parafialny w Cerekwicy (nowy)

